Whalleyanidae  — семейство молевидных чешуекрылых.

Описание 
Эндемичное для Мадагаскара семейство, включающее в себя 2 вида насекомых, в составе единственного рода Whalleyana (названного в честь британского энтомолога Paul E. S. Whalley). Ранее данный род входил в состав семейства Thyrididae, однако в 1991 году был выделен в отдельное семейство.

Виды 
 Whalleyana vroni Viette, 1977
 Whalleyana toni Viette, 1977

Литература 
 Dugdale, J. S., Kristensen, N. P., Robinson, G. S. and Scoble, M. J. (1999). The non-Glossatan Moths. Ch. 13, pp. 217–233 in Kristensen, N.P. (Ed.). Lepidoptera, Moths and Butterflies. Volume 1: Evolution, Systematics, and Biogeography. Handbuch der Zoologie. Eine Naturgeschichte der Stämme des Tierreiches / Handbook of Zoology. A Natural History of the phyla of the Animal Kingdom. Band / Volume IV Arthropoda: Insecta Teilband / Part 35: 491 pp. Walter de Gruyter, Berlin, New York.
 Fänger, H. 2004. Comparative morphology of tergal phragmata occurring in the dorsal thoraco-abdominal junction of ditrysian Lepidoptera (Insecta). Zoomorphology, 119 (3): 163—183.pdf
 Minet, J. (1991). Tentative reconstruction of the ditrysian phylogeny (Lepidoptera: Glossata). Entomologica Scandinavica, 22: 69—95.

Чешуекрылые
Семейства насекомых
Эндемики Мадагаскара
Насекомые Мадагаскара